Great Escape oder The Great Escape steht für:

Historische Ereignisse:
 Die Flucht aus Stalag Luft III im März 1944, im englischen Sprachraum bekannt als „Great Escape“
 Flucht von Alcatraz (1962), im englischen Sprachraum auch bekannt als „The Great Escape“

Film:
 Gesprengte Ketten, US-amerikanischer Film von 1963, Originaltitel „The Great Escape“

Musik:
 The Great Escape, Studioalbum der Rockband Blur (1995)
 The Great Escape (Festival), australisches Musikfestival 2006 und 2007
 The Great Escape Festival, Musikfestival in Brighton, England

Videospiel:
 Rayman 2: The Great Escape, Videogame von 1999

Sonstiges:
 Great Escape (Vergnügungspark), US-amerikanischer Freizeitpark in Queensbury, New York